Taiwanische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Taiwanische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Taiwanische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Taiwanische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Taiwanische Fußballnationalmannschaft (U-20-Frauen)
 Taiwanische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)